

Politici 
 Andrew Foster (1870–1956) - politico canadese
 Andrew "Andy" Foster (nato 1961) - politico neozelandese

Sportivi 
 Andrew Foster (nato 1972) - tennista britannico
 Andrew Foster (nato 1985) - giocatore di Football australiano
 Andrew "Rube" Foster (1879–1930) - giocatore e allenatore di baseball statunitense

Altri 
 Andrew Foster (1925–1987) - missionario ed educatore statunitense
 Andrew Foster (nato 1980) - musicista britannico